Artašes Minasyan – scacchista armeno
 Davit Minasyan – calciatore armeno
 Gor Minasyan – sollevatore armeno
 Mikayel Minasyan – diplomatico armeno
 Raphaël François Minassian – vescovo armeno cattolico
 Vahagn Minasyan – calciatore armeno
 Vardan Minasyan – allenatore di calcio ed ex calciatore armeno
 Vaspowrak Minasyan – calciatore armeno